Рена — небольшой город в восточной Норвегии, община Омут, фюльке Хедмарк. Основан в 1871 году в устье Гломмы и её притока Рены, в 140 км на север от Осло.

Население 
Население 2054 на 1 января 2008.

Известные уроженцы 
 Вестли, Анне-Катарина — норвежская детская писательница.

Образование 
Здесь расположен университетский городок Хедмарк Колледж.

Ссылки 
 Веб-сайт города и общины

Города Норвегии